Kaalasjärvi (meer); meer in Zweden
Kaalasjärvi (plaats); dorp aan het meer;
Kaalasluspa; dorp aan het meer, tegenover het dorp Kaalasjärvi.